Leonor de Inglaterra puede referirse a:

 Leonor de Inglaterra (1160-1214), o Leonor Plantagenet, princesa de Inglaterra y reina de Castilla por su matrimonio con Alfonso VIII de Castilla;
 Leonor de Inglaterra (1215-1275), hija de Juan I de Inglaterra;
 Leonor de Inglaterra, (1269-1296), hija de Eduardo I de Inglaterra y de Leonor de Castilla, prometida a Alfonso III de Aragón;
 Leonor de Inglaterra (1122-1204), o Leonor de Aquitania, reina de Francia e Inglaterra.